est un mot anglais signifiant prophétie, qui désigne également:

 Prophecy, jeu de rôle médiéval fantastique édité par Halloween Concept
 Prophecy, single de la chanteuse japonaise Mami Kawada 
 Prophecy, manga écrit et dessiné par Tetsuya Tsutsui
 Prophecy, synthétiseur conçu et produit par Korg
  est un épisode de la série télévisée Legend of the Seeker : L'Épée de vérité
 Prophecy est un album du groupe de metal Soulfly sorti en 2004.
 Prophecy est un concept car 100 % électrique du constructeur automobile sud corréen Hyundai Motor.